Essigberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen:
 Essigberg (595,7 m), im Habichtswald bei Ehlen (Habichtswald), Landkreis Kassel, Nordhessen
 Essigberg (Elmshagen) (ca. 470 m), in den Langenbergen, bei Elmshagen (Schauenburg), Landkreis Kassel, Nordhessen
 Essigberg (Keltern) (335,2 m), im Kraichgau bei Dietlingen (Keltern), Enzkreis, Baden-Württemberg
 deutscher Name des Mont Vinaigre (614 oder 618 m), im Esterel-Gebirge, bei Les Adrets-de-l’Estérel, Département Var, Provence, Frankreich

Naturschutzgebiet:
 Essigberg (Naturschutzgebiet), auf und am Essigberg bei Dietlingen (Keltern), Enzkreis, Baden-Württemberg